Curel ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Curel (Alpes-de-Haute-Provence)
 Curel (Haute-Marne)

Curel ist der Familienname folgender Personen:
 François de Curel (1854–1928), französischer Schriftsteller und Mitglied der Académie française